Jamie Croft (Sydney, 4 de agosto de 1981) é um ator australiano.

Iniciou sua carreira na televisão participando da soap opera A Country Practice. Seus créditos seguintes incluem: Police Rescue, Water Rats, Above the Law, Sun on the Stubble (a partir do episódio The Valley Between) e Farscape.

Aparece ainda em vários filmes e mini-séries, como That Eye, The Sky, Mighty Morphin Power Rangers: The Movie, Joey, The Real Macaw, The Farm, Disappearance, Blurred, The Pact e Hercules. É irmão da atriz Rebecca Croft.

Ligações externas 
 

Croft, Jamie
Naturais de Sydney